Cinq navires de la Royal Navy ont été baptisés HMS Courageux, ou Courageous.

 , un vaisseau de ligne de 74 canons capturé aux Français en 1761, et démantelé en 1796 ; 
  ou Courageuse, une frégate française de 32 canons, capturée en 1799 ;
 , un vaisseau de ligne de 74 canons, inauguré en 1800, désarmé en 1814, puis utilisé plus tard comme lazaret ;
 , à l'origine un croiseur de bataille, transformé en porte-avions en 1924, coulé par le U-29 en 1939 ;
 , un sous-marin en service de 1971 à 1993, on peut actuellement le visiter à Plymouth ;

Courageux